Hedwig se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Hedwig
 Romanus Adolf Hedwig